Муэль () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампо-де-Кариньена. Занимает площадь 79,28 км². Население — 1385 человек (на 2010 год).

Известен своей керамикой.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Сарагосы